Dans les religions monothéistes, le jugement de l'âme est fait au moment du jour du jugement. 
Le Jugement de l'âme est une cérémonie de la mythologie égyptienne.